Plaats in Indonesië
 Ngadikerso (Sumowono), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Ngadikerso (Sapuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonosobo in de provincie Midden-Java